Klášter kapucínů v Praze může představovat více objektů:

 Klášter kapucínů (Hradčany) – na Loretánském náměstí, u kostela Panny Marie Andělské a Pražské lorety
 Kapucínský klášter (Nové Město) – u kostela sv. Josefa na náměstí Republiky